Гран-при Бельгии 1982 года — пятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Зольдере, Бельгия. Соревнования состоялись 9 мая 1982 года. Во время квалификации в результате аварии погиб Жиль Вильнёв.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Джон Уотсон 1:20,214

Ссылки 
 
 
 
 Обзор гонки на f1news.ru

Гран-при Бельгии